Anagálide puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anagallis monelli; o
 el nombre común de la planta Anagallis arvensis.